Sucio (rijeka u Kostariki)
 Sucio (rijeka u Kolumbiji)